kod IATA portu lotniczego Stuttgart
 krótkie powtórzenia tandemowe (ang. Short Tandem Repeat)
 Scuderia Toro Rosso
 wstrzymaj do pamięci (stan S3) (ang. STR – Suspend to RAM)